Een verkeersweg:
 N727 (Frankrijk)
 N727 (Nederland), zie Provinciale weg 727

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing